Wandelhalle steht für

 Halle oder Vorraum eines öffentlichen Gebäudes zum Promenieren, siehe Foyer
 Wandelhalle (Bad Harzburg)
 Wandelhalle (Bad Kissingen) 
 Wandelhalle (Bad Nenndorf)
 Wandelhalle (Bad Oeynhausen)
 Wandelhalle (Bad Salzuflen)
 Wandelhalle (Bad Wildungen)
 Alte Wandelhalle (Bad Wörishofen)
 Wandelhalle (Eisenach), Baudenkmal in Eisenach, Thüringen 
 Verbindungshalle im Hamburger Hauptbahnhof, siehe Hamburg Hauptbahnhof#Wandelhalle